

Пушкарі — село, Вітебська область, Бешенковицький район
 Пушкарі — село, Вітебська область, Вітебський район, Воронівська сільська рада
 Пушкарі — село, Вітебська область, Вітебський район, Новкинська сільська рада

Пушкарі — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Пушкарі — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Пушкарі — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Пушкарі — село, Тернопільська область, Чортківський район
 Пушкарі — село, Чернігівська область, Козелецький район
 Пушкарі — село, Чернігівська область, Ріпкинський район
 Пушкарі — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район